Дорогой Джон ():

  — в англоязычных странах письмо мужу, жениху или бойфренду от жены, невесты или подруги (соответственно), в котором автор сообщает, что их отношения окончены в связи с тем, что она нашла другого.

В искусстве 
Кино
  — шведский фильм 1964 года.
 «Дорогой Джон» — американский фильм 2010 года.
  — британский телесериал, транслировавшийся с 1986 по 1987 год (14 эпизодов).
  — американский телесериал, транслировавшийся с 1988 по 1992 год (90 эпизодов).

Литература
 «Дорогой Джон» — роман американского писателя Николаса Спаркса 2006 года.

Музыка
  — песня в стиле кантри, популяризованная Ферлином Хаски и  в 1953 году.